Les élections législatives groenlandaises de 1999 se sont déroulées le .

Le parti social-démocrate indépendantiste Siumut obtient 11 des 31 sièges du Parlement. Son leader, Jonathan Motzfeldt, reste Premier ministre.

Système électoral 
L'Inatsisartut est le parlement monocaméral du Groenland, pays constitutif du royaume du Danemark. Il est composé de  pourvus pour quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans une seule circonscription électorale. Après décompte des voix, les sièges sont répartis selon la méthode d'Hondt, sans seuil électoral.

Résultats

Notes et références 

1999
1999 au Danemark
Politique en février 1999